Верхняя Саниба () — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания.

Административный центр муниципального образования «Верхнесанибанское сельское поселение».

География 
Село расположено на левом берегу реки Гизельдон примерно в 8 км к западу от Владикавказа. Ближайшие населённые пункты — сёла Нижняя Саниба и Гизель.

Население

Инфраструктцра 
В селе действует средняя общеобразовательная школа.

Религия 
 Часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в 2006 году построена семьей Засеевых

Примечания 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии